Say (All I Need), Single van OneRepublic
Afkorting van Thomas Say bij beschrijving van dierentaxa
Say (Niger), nederzetting in Niger